

Portugees heilige
 Johannes de Deo - een Portugees heilige (1495-1550)

Naar hem vernoemd
 Nederlandse ziekenhuizen:
 Sint Johannes de Deoziekenhuis - een voormalig ziekenhuis in Haarlem
Sint Johannes de Deo - voormalig ziekenhuis in Den Haag; sinds 1969 hernoemd tot Westeinde Ziekenhuis gezien de ligging aan de straat Westeinde in het centrum van Den Haag
 St. Joannes de Deo Ziekenhuis - een voormalig ziekenhuis in Utrecht
 Ziekenhuis Johannes de Deo - een voormalig ziekenhuis in 's-Hertogenbosch
 Hospitaalbroeders van Sint-Johannes de Deo - een rooms-katholieke burgerlijke verplegersorde
 São João de Deus - een plaats in de gemeente Lissabon in Portugal
 Johannes de Deokerk, doorverwijspagina